Xavier Molina i Membrives, (Blanes, 1967), instrumentista i compositor català
 Francesc Xavier Molina Arias, (La Canonja, 1986), futbolista català